Cedric Teuchert (Coburg, 1997. január 14. –) német utánpótlás-válogatott labdarúgó, a Hannover 96 játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2017. január 4. szerint.

Források

További információk 
Cedric Teuchert adatlapja a Kicker oldalán 
Cedric Teuchert adatlapja a Transfermarkt oldalán 

Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1997-ben született személyek
Coburgiak
Az 1. FC Nürnberg II labdarúgói
Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Élő személyek